Си́дни Ром (, родилась 17 марта 1951 года, Акрон, США) — итальянская актриса и певица.

Биография 
Родилась в 1951 году в семье президента промышленной корпорации по производству пластмассы в Акроне (штат Огайо), США. В 1968 году увлеклась движением «хиппи», ушла из дома и отправилась в Европу. С 1970 года живёт в Италии.

Как певица известна прежде всего исполнением песни «Hearts» (самый известный исполнитель — Марти Балин (бывший солист группы Jefferson Airplane). Автором «Hearts» для первого сольного альбома Балина является его друг Джесси Нил Бариш (Jesse Neal Barish), сочинявший песни для группы Балина «Jefferson Starship») и «Angelo prepotente».

Первой ролью на большом экране для Сидни стала роль Флики в картине британского режиссёра Ральфа Томаса «Некоторые девушки могут» (1969, ). Наиболее часто снималась в эротических комедиях («Шлепок по заду» (1974), «Сорок градусов под простыней» (1976), также в спагетти-вестернах («Разыскивается живым… но лучше мертвым» (1969) и «Аминь» (1972), фантастике («Девушка из жести» (ит.), 1970). Кроме итальянских фильмов, снималась также в Германии («Хоровод», 1973), Франции («Раса „господ“», 1974), Испании («Клан безнравственных»), Британии («Нечаянное везение»).

В 1980-е годы Сидни Ром записала на видео курсы аэробики, в феврале 1982 года снялась в журнале Playboy. С середины 1980-х годов снимается преимущественно в итальянских телесериалах.

Личная жизнь 
В 1973 году вышла замуж за Эмилио Лари и приняла католицизм.

В настоящее время живёт в Риме, у неё двое детей от второго брака с Роберто Бернабеи (сын ген. директора RAI, Этторе Бернабеи).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Sydne Rome — Aerobic Fitness Dancing

Иммигрировавшие в Италию из США